BZA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bonanza (Nicaragua)